Следи списак награђених глумица Наградом Сатурн за најбољу главну глумицу.

Спољашње везе 

Награде Сатурн